3 miejscowości w Hiszpanii:

 Sant Pere – miejscowość w Katalonii, w prowincji Lleida, w comarce Alt Urgell, w gminie Les Valls de Valira.
 Sant Pere – miejscowość w Katalonii, w prowincji Lleida, w comarce Alt Urgell, w gminie La Seu d'Urgell.
 Sant Pere – miejscowość w Katalonii, w prowincji Lleida, w comarce Alt Urgell, w gminie La Vansa i Fórnols.